Coric oder Čorić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Ćorić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Borna Ćorić (* 1996), kroatischer Tennisspieler
 Josip Ćorić (* 1988), bosnischer Fußballspieler
 Teo Čorić (* 1992), kroatischer Handballspieler
 Valentin Ćorić (* 1956), Innenminister der Kroatischen Republik Herceg-Bosna und Kriegsverbrecher